Charles Harpur (* 23. Januar 1813 in Windsor, New South Wales; † 10. Juni 1868 ebenda) war ein australischer Dichter.

Werke 
 Thoughts. A series of sonnets. 1845.
 The bushrangers. A play in five acts and other poems. 1853.
 The tower of the dream. 1865.
 ›Rosa‹: Love sonnets to Mary Doyle. (hrsg. 1948).

Literatur 
 J. Normington-Rawling: Harpur, Charles (1813–1868). In: Australian Dictionary of Biography. Band 1, Melbourne University Press, 1966, S. 514f (online).

Weblinks 

 Einträge bei WorldCat

Person (Australien)
Autor
Lyrik
Literatur (Englisch)
Literatur (19. Jahrhundert)
Australische Literatur
Australier
Geboren 1813
Gestorben 1868
Mann